Върховен съд може да се отнася за:
 Върховен съд, съдебна институция в някои страни
 Върховен съд (Бангладеш)
 Върховен съд на България, наименование на Върховния касационен съд през 1879-1880 и 1947-1991 година
 Върховен съд (Източна Румелия)
 Върховен съд на САЩ
 Върховен съд на Калифорния
 Върховен съд на Чад